Лэнс Коллин Оллред (, род. 2 февраля 1981 года) — профессиональный американский баскетболист. Оллред стал первым зарегистрированным глухим игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации, где провёл несколько игр за команду «Кливленд Кавальерс». Его слух потерян примерно на 75—80 %, Оллред использует слуховой аппарат. Автор автобиографии «Longshot: The Adventures of a Deaf Fundamentalist Mormon Kid and His Journey to the NBA» («Дальний бросок: приключения глухого мормонского мальчика и его путешествие в НБА»), опубликованной издательством Harper Collins.

Биография 
Лэнс Оллред родился в городе Пайнсдейл (Монтана) в мормонской полигамной коммуне, которую основал его дед Ралон Оллред. Лэнс стал пятым ребёнком в семье школьного учителя Вэнса Оллреда и Тэйн Оллред. Из-за резус-конфликта со своей матерью после рождения он несколько недель пролежал в инкубаторе для новорожденных, и ему делали инъекции специальных антител.

Хотя семья Лэнса жила в полигамной общине, на момент его рождения у его отца была всего одна жена. Ранее у Вэнса Оллреда была вторая жена, по имени Колин, но она уехала вскоре после рождения Лэнса, забрав трёх своих детей. Уже в детстве у Лэнса диагностировали глухоту, и он был вынужден носить слуховой аппарат. В 1987 году, когда Оллреду было 7 лет, из-за разногласий с общиной его семья переехала в пригород Солт-Лейк-Сити Мюррей, где он стал посещать начальную школу Грант. Его отец полностью порвал с общиной и перестал посещать церковь, когда ему было 12 лет, а через некоторое время вступил в Церковь Иисуса Христа Святых последних дней (Церковь СПД). Из-за угрозы насилия со стороны бывшей общины семья была вынуждена переехать и поселиться в месте компактного проживания членов Церкви СПД. В восьмом классе Оллред, благодаря своему высокому росту, попал в баскетбольную команду средней школы Брайант, которая играла в местной лиге Церкви Иисуса Христа Святых последних дней.

По окончании восьми классов он поступил в школу Уэст, где в самом начале баскетбольного сезона сломал ногу, из-за чего сыграл всего несколько игр в конце сезона. В следующем году Лэнс перешёл в школу Ист, где вскоре, благодаря своим баскетбольным навыкам, а также высокому росту, стал одним из лидеров команды. Во время последнего года обучения он, в среднем, за игру набирал по 17,3 очка и делал 9,8 подбора, 3,4 передачи и 1,7 блок-шота за игру и завоевал многочисленные награды. В 1999 году Оллред был назван лучшим игроком года штата Юта по версии Gatorade, а также включён в первую сборную всех звёзд журналами The Salt Lake Tribune и Deseret News. Оллред также был назван «Лучшим на Западе» среди центровых Pac-West Hoops и включён изданиями CNN/Sports Illustrated в список 100 лучших рекрутов. Ему поступило большое количество предложений от университетов, но он решил остаться в родном штате и выбрал Университет Юты, баскетбольная команда которого была одной из лучших в лиге, а тренер Рик Маджерус имел репутацию приводить своих игроков до драфта НБА.

Университетская карьера

Университет Юты 
Поскольку Оллерд два года занимался миссионерской деятельностью, он был вынужден на это время отказаться от участия в баскетбольной команде. В своём первом сезоне выступления за университетскую команду Лэнс сыграл в 17 играх. Выходя на площадку в среднем, на 5,6 минуты за игру, он набирал по 2,2 очка и делал 1,8 подбора. В следующем сезоне 2001/02 его время на площадке увеличилось до 10,5 минуты за игру. По окончании сезона Оллред перешёл в университет Уэбер Стэйт в Огдене, Юта. Позже он объяснял свой переход тем, что у него были плохие отношения с главным тренером Риком Маджерусом. Лэнс обвинял последнего в том, что он постоянно словесно унижал его, направляя свои нападки на его глухоту. В интервью Salt Lake Tribune Оллред сообщил, что Маджерус однажды сказал: «Ланс, ты виляешь по жизни, используя слух как оправдание. Ты позор для калек. Если бы я был калекой в инвалидном кресле и увидел, как ты играешь в баскетбол, я бы застрелился». Маджурус все эти обвинения отрицал. Родители Оллреда подали официальную жалобу на тренера, однако расследование, проведённое отделом обеспечения равных возможностей, не смогло установить, действительно ли Маджерус делал такие высказывания. В своей автобиографической книге Оллред написал, что его отношения с тренером стали портиться после того, как журналист Salt Lake Tribune пришёл взять у него интервью. И тренер сказал: «Лэнс, он хочет взять у тебя интервью только потому, что ты глухой, а не потому что ты хороший игрок. Это равнозначно тому, как если бы он пришёл взять интервью у меня, потому что я толстый, а не из-за моих тренерских способностей».

Чемпионат мира среди глухих 
В 2002 году Оллреду предложили присоединиться к национальной сборной США среди глухих для участия в первом чемпионате мира среди глухих, который должен был пройти в июле в Афинах. В игре против Литвы Лэнс получил травму и был вынужден пропустить финальную игру против сборной Греции, в которой победу одержали хозяева турнира. По итогам чемпионата Оллред завоевал серебряную медаль, стал лидером по количеству забитых мячей с игры и третьим по блок-шотам.

Университет Уэбер Стэйт 
В университете Уэбер Стэйт Оллреда чаще выпускали на площадку, и он набирал в среднем за игру по 11,7 очка и делал 6 подборов. Межсезонье он посвятил своей физической подготовке, наращивая мускулатуру. За лето он набрал около 13 килограммов, и его вес составил 122,5 кг. В третьем сезоне (2004/05) он стал лидером команды, набирая по 17,7 очка за игру и делая 12 подборов. Лэнс стал третьим по подборам в чемпионате, уступив только Полу Миллсэпу и Эндрю Богуту. Он, практически в одиночку, довёл свою команду до финальной игры в конференции Big Sky, где «Уайлдкэтс» проиграли с разрывом в 2 очка. За свои достижения Оллред был включён в первую команду всех звёзд Big Sky и в первую команду всех звёзд Юты журналом Deseret News. Сделав 348 подборов, он стал пятым в истории университета по подборам, сделанным за один сезон, а также стал лидером команды по проценту попаданий с игры — 52 %. За время выступления в «Уэббер Стэйт Уайлдкэтс» он сделал 511 подборов и стал 20-м по этому показателю в истории команды. Университет Лэнс окончил со степенью бакалавра по английскому языку и истории.

За месяц до окончания университета Оллред вместе с ещё 67 игроками был приглашён принять участие в турнире в Портсмуте, первом из двух преддрафтовых лагерей НБА.

Профессиональная карьера 
Став третьим по подборам в национальном первенстве, Оллред получил право провести преддрафтовую тренировку с командой НБА, которой стала «Юта Джаз». Вместе с ним на просмотре в «Джаз» были Чарли Вильянуэва и Си Джей Майлз. После тренировки Оллред дал несколько интервью, а на вопрос главного тренера Джерри Слоуна, почему команда должна выбрать его, ответил: «Есть много причин. Первая — я местный, и меня здесь все знают…Вторая — никто не будет работать больше, чем я. Многие могут тяжело работать, но никто не будет работать больше меня». Трансляцию драфта Лэнс смотрел дома по телевизору вместе со своими родителями и друзьями. На драфте 2005 года «Юта Джаз» выбрали под 3 номером Дерона Уильямса, «Торонто Рэпторс» под 8 номером Вильянуэва, а во втором раунде «Джаз» выбрали Си Джей Майлза. Оллред оказался в числе невыбранных игроков. Известие сильно расстроило его, и он, попрощавшись с родными, до поздней ночи ездил по городу в одиночестве на машине.

Позже Оллред был приглашён в летний лагерь «Лос-Анджелес Клипперс», проходивший в Лас-Вегасе. В игре против «Сакраменто Кингз» Лэнс смог набрать 6 очков всего за 4 секунды. Однако, по окончании лагеря его так и не пригласили в команду. Оллред нанял в качестве своего агента Джона Грэйга и через некоторое время получил предложение от турецкого баскетбольного клуба «Галатасарай», а в октябре 2005 года некоторое время пробыл в Турции на просмотре, однако контракт с командой заключён не был, а ему так и не выплатили компенсацию.

2005—2006: Выступление в европейских клубах 
Оллред получил предложение от французского клуба «Руан-баскет», выступающего в чемпионате Франции по баскетболу, заключить двухмесячный контракт, чтобы заменить травмированного Джейми Паттерсона. В 11 матчах, проведённых им за клуб, он, в среднем, за игру набирал по 5,5 очка и делал 3,9 подбора. В январе 2006 года Оллред был приглашён на месяц заменить травмированного Реджио Бассете в команде «Бур-Баскет», занимавшей в то время третье место во французском чемпионате. В четырёх играх он, в среднем, за игру набирал по 2,5 очка и делал 1,5 подбора. Перед последней игрой за «Бур» ему поступило предложение заключить контракт до конца сезона с командой «Седеса Лириа» из второй испанской лиги. В своей первой игре за новый клуб Оллред смог сделать 18 подборов. В среднем же за игру он набирал 15 очков и делал 7,2 подбора. В конце сезона Лэнс стал испытывать проблемы с коленями, и испанский терапевт поставил ему диагноз тендинит, так как у Оллреда не было испанской страховки, а команда не хотела платить за операцию, он решил уехать домой. Вернувшись в США, Оллред сам оплатил операцию на колене.

2006—2008: Айдахо Стэмпид 
Восстановившись после операции, Оллред получил предложение от «Айдахо Стэмпид», перешедшей из Континентальной баскетбольной ассоциации в Лигу развития НБА. Тренер команды Брайан Гейтс работал во время летнего лагеря заместителем тренера «Клипперс», который и посоветовал Гейтсу взять Оллреда. Лэнс подписал контракт новичка, по которому его зарплата составляла 12 000 долларов за сезон. Несмотря на небольшую зарплату, игроки Д-Лиги имеют больший шанс попасть в НБА, чем игроки европейских чемпионатов, так как скауты и генеральные менеджеры клубов НБА больше к ним присматриваются, а также игроки Д-Лиги имеют статусы свободных агентов, и любой клуб НБА может подписать с ними контракт. В первой игре за команду Лэнс набрал 15 очков, однако его «Стэмпид» уступили «Колорадо 14». В 43 играх за «Айдахо Стэмпид» в Лиге развития НБА Оллред в среднем набирал за игру 10,1 очка и делал 5,7 подбора за 20,9 минуты на площадке. Выходя на замену в начале сезона, из-за перехода игроков в другие команды и травм Оллред вошёл в стартовую пятёрку.

В мае 2007 года Оллред присоединился к своему товарищу по «Стэмпид» Рику Санчесу, который в межсезонье играл в Пуэрто-Рико, а в июле был приглашён «Бостон Селтикс» в летнюю лигу НБА. После лагеря он в составе сборной Д-Лиги отправился в Китай для участия в Кубке Станковича, где занял третье место. В межсезонье Оллреду поступило несколько предложений от европейских команд, однако он решил остаться в Д-Лиге. В октябре — ноябре он в составе полупрофессиональной команды ездил по стране и участвовал в выставочных играх против баскетбольных команд университетов.

В сезоне 2007/08 Оллред вошёл в стартовую пятёрку «Айдахо Стэмпид», став одним из лучших центровых лиги, и выходил в стартовом составе во всех 38 играх. В среднем, за игру он набирал по 16,2 очка, делал 10 подборов и 1,4 передачи. В первой половине сезона он смог сделать больше всех дабл-даблов в лиге — 13, из которых 6 подряд, и был назван самым ценным игроком первой половины сезона. За свои достижения он был включён в Красную команду матча всех звёзд Д-Лиги, проходящего во время ежегодного D-League’s Dream Factory, являющегося частью матча всех звёзд НБА. Он стал победителем в первом в истории Д-Лиги конкурса H.O.R.S.E. В первом раунде Оллред противостоял Джереми Ричардсону. 5 минут, отведённые на поединок, закончились вничью, а в дополнительное время до первого промаха победил Лэнс. В финале Оллред обыграл Морриса Оллмонда, самого результативного игрока лиги на тот момент. Лэнс выполнил бросок с отскоком от щита, стоя на коленях, который Оллмонд не сумел повторить. После игры он рассказал в интервью, что в детстве его отец не любил баскетбол, но играл с ним в H.O.R.S.E. На следующий день прошёл матч всех звёзд Д-Лиги. За игру Оллред набрал 15 очков, из которых 10 в первой четверти, а также сделал 8 подборов и 3 блок-шота. Поединок завершился со счётом 99—117 в пользу Синей команды.

2008: Кливленд Кавальерс 
13 марта 2008 года клуб НБА «Кливленд Кавальерс» подписал с Оллредом десятидневный контракт и вызвал его в Вашингтон, где запланирован был поединок против «Вашингтон Уизардс». В клубе он должен был заменить травмированного Жидрунаса Илгаускаса. За 10 дней в «Кавальерс» Оллред должен был получить 25 000 долларов, что равнялось его двухгодичному заработку в «Стэмпид». В игре против «Уизардс» Оллред так и не появился на площадке, как и не вышел и в следующем поединке с «Шарлотт Бобкэтс». Дебют Лэнса в НБА состоялся 17 марта в матче против «Орландо Мэджик». Таким образом, он стал первым официально зарегистрированным глухим игроком в истории НБА. Во время игры он промахнулся в своей единственной попытке. 25 марта 2008 года «Кавальерс» продлили контракт с Оллредом ещё на 10 дней, а 4 апреля подписал его до конца сезона и предложил негарантированный контракт на следующий сезон. Лэнс выходил на площадку всего в трёх играх, проведя на площадке, в общей сложности, 10 минут и набрав 3 очка (1 из 4 попаданий с игры и 1 из 2 штрафных).

Оллред был приглашён в тренировочный лагерь «Кавальерс» перед сезоном 2008/09. После товарищеской игры против «Торонто Рэпторс», где он сделал один подбор и блок-шот за 4 минуты, был уволен.

2008—2010: Возвращение в Д-Лигу и выступления за океаном 
В сезоне 2008/09 Оллред вернулся в «Айдахо Стэмпид» в Д-Лигу. Во всех 45 играх он выходил в стартовом составе и в среднем за игру набирал по 15,5 очка и делал 9,2 подбора. В феврале 2009 года Лэнс опять был выбран в Красную команду для участия в матче всех звёзд Д-Лиги. Оллерд провёл на площадке 20 минут, набрал 10 очков и сделал 7 подборов, а его команда победила со счётом 113—103. Лэнс также защищал свой титул победителя конкурса H.O.R.S.E. В соревновании он не сумел повторить прошлогодний успех, заняв третье место. После конкурса Оллред высказал некоторые претензии к проведению H.O.R.S.E. в этом году, но официальную жалобу подавать отказался.

Июль 2009 года Оллред провёл в тренировочном лагере «Орландо Мэджик». В августе он переехал в Европу, где провёл некоторое время с итальянским баскетбольным клубом «Наполи». По словам Лэнса, с первых же дней в Неаполе у него возникли проблемы. Он был оставлен в гостинице без денег, телефона и машины. В первые дни зарплату ему не выплачивали, а условия на тренировках были плохие. В конце сентября он подписал 60-дневный контракт с клубом «Скаволини», в котором заменил травмированного Эрика Уилльямса. В клубе он провёл 4 игры в среднем набирая по 5,3 очка и делая 4 подбора за игру. В январе 2010 года он вернулся в Айдахо и провёл остаток сезона в «Стэмпид», отыграв 30 игр, в среднем за игру набирая по 13 очков и делая 9 подборов. Лишь после «звёздного уикэнда» он пропустил две игры из-за травмы лодыжки.

Начало межсезонья 2010 года Оллред провёл с украинским клубом «Химик», а в сентябре подписал контракт на предсезонные игры с «Индианой Пэйсерс». В составе «Пэйсерс» он провёл три матча, после чего команда отказалась от его услуг, сократив свой состав до 16 игроков. В октябре он месяц провёл в составе греческого клуба «Марусси». Вернувшись в США, он как часть сделки трёх клубов был обменян из «Стэмпид» в «Юту Флэш». Отыграв за команду 7 игр, Лэнс в феврале перешёл в венесуэльский клуб «Тротамундос де Карабобо». В трёх играх за команду он набрал 4 очка и сделал 10 подборов, после чего руководство клуба, неудовлетворённое его игрой, решило отказаться от его услуг.

2011: Отаго Наггетс 
В 2011 году Оллред перешёл в новозеландский клуб «Отаго Наггетс», который вернулся в Национальную баскетбольную лигу после годового перерыва. Перейти в «Наггетс» ему предложил его друг Скотт Галлахер, который подписал контракт с этой командой. В клубе Лэнс стал первым игроком с опытом выступления в НБА, и руководство клуба надеялось, что он поможет преодолеть проигрышную серию из 27 поражений. В «Наггетс» Оллред имел репутацию надёжного игрока, способного набирать дабл-даблы за игру. В дебютной игре за команду в предсезонном матче Лэнс приятно впечатлил руководство клуба, набрав 27 очков и сделав 12 подборов. В первой игре в регулярном чемпионате он смог набрать 20 очков и сделал 16 подборов. Несмотря на хорошую игру двух американских легионеров, команда проиграла три стартовых матча.

2011: Киото Ханнариз 
В августе 2011 года Оллред подписал контракт с японским клубом «Киото Ханнариз», выступающем в биджей лиге. Таким образом став четвёртым игроком НБА, выступающим в японской лиге. Здесь также выступают такие баскетболисты, как Махмуд Абдул-Рауф, Кенни Саттерфилд и Роберт Свифт.

2012: Фуэрса Рехиа 
В 2012 году Оллред подписал контракт с мексиканским клубом «Фуэрса Рехиа».

Характеристика игрока 
211-сантиметровый и 116-килограммовый Оллред играет на позиции центрового. Себя он характеризует как центрового, любящего проводить комбинацию , и хорошего игрока в подборе. Обозреватели также отмечают его хороший прыжок, способность сделать подбор и бросок со средней дистанции. Лэнс — толковый, работящий и знающий как играть в баскетбол — был одним из лучших игроков Лиги развития. За год в «Стэмпид» он сумел пройти путь от четвёртого центрового до стартовой пятёрки. За свои достижения в студенческом баскетболе он был выбран в состав команды десятилетия университета Уэбер Стэйт.

Личная жизнь 

Лэнс Оллред родился в мормонской полигамной общине, а позже вместе с родителями перешёл в Церковь Иисуса Христа Святых последних дней. В возрасте 18 лет, согласно его вере, он два года прослужил в качестве миссионера. Лэнс не употребляет алкоголь и наркотики.

Оллред любит читать и в настоящее время работает над двумя книгами. Первая — исторический роман о Битве при Куртре, произошедшей в XIV веке. Вторая — пишется в стиле сатиры викторианской эпохи. На неё его вдохновила неприязнь к книге Джейн Остин «Гордость и предубеждение». Лэнс также написал книгу стихов «Pesaro poems», которую планирует издать. Он является автором автобиографической книги «Дальний бросок: приключения глухого мормонского мальчика и его путешествие в НБА» («Longshot: The Adventures of a Deaf Fundamentalist Mormon Kid and His Journey to the NBA»), опубликованной издательством Harper Collins, которая была хорошо воспринята критиками. В настоящее время работает над продолжением автобиографии под названием «Баскетбольные боги» («Basketball Gods»).

Кроме проблем со слухом, которые повлияли на развитие речи и из-за которых он был вынужден до 15 лет посещать логопеда, Лэнс страдает гипергидрозом.

Статистика

Статистика в колледже 
 по данным

Статистика в НБА

Статистика в Д-Лиге

Статистика в других лигах

Примечания

Литература

Ссылки 
 Lance Allred’s official website 
 NBA.com: Lance Allred player profile 
 Lance page on Weber State’s fans basketball site — WeberHoops.com
 Review of Lance Allred’s autobiography by LDS historian Matt Bowman 

Баскетболисты США
Родившиеся в округе Равалли
Глухие спортсмены США
Игроки «Айдахо Стэмпид»
Игроки «Касикес де Умакао»
Игроки «Кливленд Кавальерс»
Игроки БК «Виктория Либертас Пезаро»
Игроки БК «Марусси»
Игроки «Юта Флэш»
Игроки БК «Альконес»
Игроки «Леонес де Понсе» (баскетбол)
Выпускники Государственного университета Вебера